Kuch ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Kuch (* 1988), deutscher Schauspieler
 Bertl Kuch (1904–1994), deutsche Grafikerin, Kunstmalerin und Textilkünstlerin
 Celia Kuch (* 1978), deutsche Triathletin
 Christoph Kuch (* 1975), deutscher Mentalist
 Elke Simon-Kuch (* 1970), deutsche Politikerin (CDU), MdL, Basketballfunktionärin und Unternehmerin
 Ewald Kuch (1955–2013), deutscher Maler und Zeichner
 Georg Kuch (1862–1928), deutscher Architekt
 Heiner Kuch (1893–1976), deutscher Eisenbahningenieur und Maler
 Heinrich Kuch (1931–2020), deutscher Altphilologe
 Joachim Kuch (* 1961), deutscher Sachbuchautor
 Kurt Kuch (1972–2015), österreichischer Journalist und Buchautor